ADO steht für:
 ADO Goldkante, ein deutsches Unternehmen
 ADO Den Haag, ein niederländischer Fußballverein
 ADO Properties, ein luxemburgisches, ausschließlich in Berlin tätiges Immobilienunternehmen
 ADO.NET, Sammlung von Klassen für den Zugriff auf relationale Datenbanken, Teil der von Microsoft entwickelten .NET-Plattform
 ActiveX Data Objects, Microsoft-Windows-Komponente zum Aufbau von Datenbankverbindungen, Vorgänger von ADO.NET
 Allgemeine Dienstordnung im öffentlichen Dienst Deutschlands
 Amalgamated Drawing Office, Entwicklungs- und Konstruktionsabteilung der British Motor Corporation
 Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Onkologie, siehe Deutsche Krebsgesellschaft
 Arbeitskreis der Opferhilfen in der Bundesrepublik Deutschland, ein Zusammenschluss unterschiedlicher, professionell arbeitender Opferhilfeeinrichtungen in Deutschland.
 Asociación de Deportes Olímpicos, Vereinigung der spanischen olympischen Sportstätten
 Asociación Deportiva Orizabeña, ein ehemaliger mexikanischer Fußballverein
 Assyrische Demokratische Organisation, assyrische Organisation in Syrien sowie in Europa
 Australian Defence Organisation, australische Regierungsorganisation bestehend aus Department of Defence (Australien) und Australian Defence Force
 Autobuses de Oriente, mexikanische Überland-Busgesellschaft, siehe Mobility ADO
 Automotive diesel oil, international für Dieselkraftstoff für Automobile
 GEO ADO, französisches Reportage- und Wissensmagazin für Kinder und Jugendliche (seit September 2002)
 Andamooka Airport (IATA-Code), Flugplatz von Andamooka, South Australia
 Air Do (ICAO-Code), japanische Fluggesellschaft

ADo steht für:
 Anschlussdose (Telefon), eine veraltete Bauform einer Steckdose für analoge Telefone

AdO steht für:
 Arbeitsgemeinschaft der Optanten für Deutschland, Vereinigung von auswanderungswilligen Südtirolern in den 1940er Jahren

Ado steht für:
 Ado, ein Name
 Adenosin, chemische Verbindung aus der Nukleinbase Adenin und dem Zucker β-D-Ribose
 Kurzform für Adoration (lat. adoratio), die eucharistische Anbetung

ado steht für:
 Adjora (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der East Sepik Province, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Satz von Ado
 Addo

Abkürzung